Низигама — бурундийская фамилия.

Известные носители 
 Низигама, Алойс — бурундийский бегун на длинные дистанции. 
 Низигама, Стефания — бурундийская бегунья на длинные дистанции.